Лейрия (порт. Leiria) — многозначный термин.

 Лейрия — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Лейрия (округ) — округ в восточной Португалии.
 Лейрия (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Униан Лейрия — футбольный клуб.